San Damian eller San Damián kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Damiano d'Asti, kommun, Piemonte, Provincia di Asti,

Mexiko 

 San Damián, Mexiko, ort, Guanajuato, San Miguel de Allende, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar